Colt M1914 – norweska wersja licencyjna pistoletu Colt M1911
 Colt M1914 – amerykański ciężki karabin maszynowy
 Fiat-Revelli M1914 – włoski ciężki karabin maszynowy.
 Hotchkiss Mle 1914 (Hotchkiss M1914) – francuski ciężki karabin maszynowy